Васи́льева — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии

А 
 Васильева, Агриппина Аркадьевна (Дарья Донцова; род. 1952) — российская писательница, сценаристка и телеведущая.
 Васильева, Аделаида Борисовна (1926—2018) — д. ф.-м. н, профессор, заслуженный профессор МГУ.
 Васильева, Алина Викторовна (род. 1985) — белорусская футболистка.
 Васильева, Алла Евгеньевна (1933—2018) — советская и российская музыкант и писательница, народная артистка России.
 
 
 Васильева, Антонина Ивановна (1910—1997) — балерина, педагог, народная артистка Украины.

В 
 
 Васильева, Варвара Сергеевна (1751—1831) — кавалерственная дама ордена св. Екатерины меньшего креста.
 
 Васильева, Виктория Борисовна (род. 2003) — российская фигуристка.
 Васильева, Вия Емельяновна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Васильева, Влада (род. 1985) — мексиканская пианистка русского происхождения.

Г

Д 
 Васильева, Дора Егоровна (1938—2018) — советская и российская учёная.

Е 
 Васильева, Евгения Ильинична (1935—2023) — советский историк, востоковед.
 Васильева, Евгения Николаевна (род. 1979) — фигурантка коррупционного скандала в Министерстве обороны России.
 
 Васильева, Евлалия Ивановна (1923—2017) — советский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1960), заслуженный агроном РСФСР (1958).

З 
 Васильева, Зинаида Ивановна (1924—2013) — советский и российский педагог, академик АПН СССР (1989).

И

К 
 Васильева, Капитолина Георгиевна (1918—2006) — многократная чемпионка СССР по плаванию.

Л

М 
 Васильева, Маргарита Андреевна (род. 1991) — российская биатлонистка.
 Васильева, Марианна Борисовна (род. 1986) — российская скрипачка.
 Васильева, Марина Александровна (род. 1939) — балерина и педагог, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Н

О

Р 
 Васильева, Раиса Родионовна (1902—1938) — революционерка, комсомольская активистка, писательница.

С 
 
 Васильева, Софья Владимировна (род. 1992) — американская актриса русского происхождения.
 Васильева, Стелла Георгиевна (род. 1931) — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.

Т

У 
 Васильева, Ульяна Юрьевна (род. 1995) — российская кёрлингистка.

Ф 
 Васильева, Фёкла Васильевна (1914—1997) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.

Ю

Я 
 Васильева, Яна Владимировна (род. 1981) — российская спортсменка (пляжный гандбол).

Двойные фамилии 
 Васильева-Халл, Наталья (род. 1954) — советский и российский фотограф.
 Васильева-Шведе, Ольга Константиновна (урождённая Афанасьева; 1896—1987) — российский филолог-романист, доктор филологических наук, профессор.
 Васильева-Шляпина, Галина Леонтьевна (род. 1948) — искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств, доктор искусствоведения, профессор.
 Кара-Васильева, Татьяна Валерьевна (род. 1941) — украинский искусствовед, доктор искусствоведения, член-корреспондент Академии искусств Украины.
 Оде-Васильева, Клавдия Викторовна (1892—1965) — советский учёный—востоковед, арабист, первая женщина-профессор, член Императорского Православного Палестинского Общества. Топоним 
 Васильева — деревня в Усольском районе Пермского края России. 

 См. также 
 Васильева Гора